Данько́во — деревня в Щучанском районе Курганской области. До преобразования в январе 2022 года муниципального района в муниципальный округ входила в Сухоборский сельсовет.

География 
Расположена в 10 километрах к югу от районного центра г. Щучье. Через деревню протекает река Чумляк (приток Миасса).

История 
Основана в 1840 году.

До революции деревня относилась к Сухоборской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии.

В 1919 году образован Даньковский сельсовет. В годы Великой Отечественной войны в деревне был детский дом.

14 июня 1954 года Даньковский сельсовет упразднён, деревня вошла в Сухоборский сельсовет.

Население 

По данным переписи 1926 года в деревне Даньково (Даникова) проживало 1042 чел., все русские.

 Национальный состав
Население — русские, башкиры, коми-пермяки.

Примечания 

Населённые пункты Щучанского района